Martine Hafkamp (ondernemer), Nederlands zakenvrouw
Martine Hafkamp (GTST-personage)